14-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 1 мая по 30 октября 2004. Победителем стала минская «Смена».

Итоговая таблица

См. также 
 Высшая лига 2004
 Первая лига 2004

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2004 году
Спорт в Белоруссии в 2004 году
Вторая лига Белоруссии по футболу